'''Tiefenbach é o nome de vários distritos na Alemanha:

 Tiefenbach (Federsee), distrito Biberach, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Cham), distrito Cham, Baviera
 Tiefenbach (Landshut), distrito Landshut, Baviera
 Tiefenbach (Passau), distrito Passau, Baviera
 Tiefenbach (Hunsrück), distrito Rhein-Hunsrück-Kreis, Renânia-Palatinado
 Tiefenbach (Saxônia), distrito Mittweida, Saxônia

Desambiguação